В данном списке представлена информация о голах, забитых бразильским футболистом Рожерио Сени, выступавшим на позиции вратаря с 1992 по 2015 год. На профессиональном уровне Сени выступал только за футбольный клуб «Сан-Паулу» и приобрёл всемирную известность благодаря не только игре в воротах, но и бомбардирским достижениям — со штрафных ударов и пенальти он сумел забить около 130 голов, намного опередив предыдущего вратаря-рекордсмена по этому показателю — парагвайца Хосе Луиса Чилаверта. По утверждению Сени, перед тем, как начать регулярно исполнять штрафные удары в официальных матчах, он забил на тренировках около 15 тысяч голов. Впервые Рожерио поразил ворота соперников 15 февраля 1997 года в матче чемпионата штата Сан-Паулу против «Унион Сан-Жуана», в котором «Сан-Паулу» одержал победу со счётом 2:0.

Некоторые голы Рожерио Сени были очень важными как для личной карьеры, так и для его клуба. На международном уровне он впервые сумел забить 25 августа 1999 года в матче Кубка Меркосур против аргентинского «Сан-Лоренсо», в котором «трёхцветные» выиграли 4:1. Гол Сени в ворота «Сантоса» принёс «Сан-Паулу» ничью и чемпионский титул в Лиге Паулисте 2000 года. Забивал Рожерио и в главном южноамериканском континентальном турнире — впервые гол в Кубке Либертадорес он забил в ворота перуанской «Альянсы Лимы» в 2004 году; в полуфинале Клубного чемпионата мира 2005 года (по итогам турнира вратарь получил награду лучшего игрока) Рожерио Сени реализовал пенальти в ворота саудовского «Аль-Иттихада». В 2006 году бразилец обогнал Чилаверта в качестве вратаря с наибольшим количеством забитых голов. Это произошло в поединке против «Крузейро», в котором «Сан-Паулу» проигрывал 0:2, после чего Рожерио Сени сам отбил пенальти и забил два гола. Первое взятие ворот состоялось после розыгрыша штрафного удара — Сени откатил мяч партнёру, тот сделал обратный пас, после чего вратарь сильным ударом сумел поразить ворота соперника; второй гол был забит с пенальти.

Как правило, сотым голом признаётся успешно реализованный штрафной удар в ворота «Коринтианса» в класико «Мажестозу», состоявшемся 27 марта 2011 года и закончившемся победой «Сан-Паулу» 2:1. Однако в этот список включены два гола в товарищеских матчах в 1998 и 2000 годах, которые официально не признаются ФИФА и статистическими организациями (в частности, МФФИИС). Поэтому официально сотый гол Рожерио Сени забил 4 августа 2011 года в ворота «Баии» (3:0).

В данном списке приведены все 132 забитых Рожерио Сени мяча, 129 из них признаются официальными и зафиксированы Книгой рекордов Гиннесса. Последний гол, который также не может идти в официальный реестр, был забит 11 декабря 2015 года в товарищеской игре между «Сан-Паулу» образца 2005 года и ветеранами того же клуба, выступавшими в 1992—1993 годах. За сборную Бразилии, в составе которой Рожерио стал чемпионом мира 2002 года, вратарь голов не забивал.

Также с 1994 по 2015 год Рожерио Сени забивал голы в 12 сериях послематчевых пенальти в кубковых турнирах — плей-офф Лиги Паулисты, Турнире Рио — Сан-Паулу, Кубке КОНМЕБОЛ, Южноамериканском кубке, Кубке Либертадорес.

Список голов

Статистика

Способ забивания 
 Штрафной удар: 61 (2 неофициальных)
 Пенальти: 70 (1 неофициальный)
 Катящийся мяч в игре: 1

Результаты матчей 
 Рожерио Сени сумел забить в 124 официальных матчах, при этом «Сан-Паулу» в итоге завершал матчи следующим образом:
 Победы: 92 матча — 94 гола (50 пенальти и 44 штрафных удара)
 Ничьи: 23 матча — 25 голов (14 штрафных ударов и 11 пенальти)
 Поражения: 9 матчей — 9 голов (7 пенальти и 2 штрафных удара)
 3 товарищеских матча:
 Победы: 2 матча — 2 гола (по одному штрафному и пенальти)
 Ничьи: 1 матч — 1 гол (1 штрафной удар)

Голы по турнирам 
  Чемпионат Бразилии — 65 (38 пенальти, 26 штрафных ударов и 1 катящийся мяч)
  Лига Паулиста — 38 (20 пенальти и 18 штрафных ударов)
 Кубок Либертадорес — 14 (8 пенальти и 6 штрафных ударов)
 / Турнир Рио — Сан-Паулу — 3 (3 штрафных удара)
  Кубок Бразилии — 4 (по 2 штрафных удара и пенальти)
 Товарищеский матч — 3 (2 штрафных удара и 1 пенальти)
 Южноамериканский кубок — 2 (1 пенальти и 1 штрафной удар)
 Кубок Меркосур — 1 (1 штрафной удар)
  Кубок чемпионов Бразилии — 1 (1 штрафной удар)
 Клубный чемпионат мира — 1 (1 пенальти)

Голы по клубам-соперникам 
 7 голов
  Крузейро (5 пенальти, 1 штрафной удар и 1 гол, забитый после удара по катящемуся мячу)
  Палмейрас (5 пенальти и 2 штрафных удара)

 6 голов
  Гремио (5 пенальти и 1 штрафной удар)
  Фигейренсе (4 пенальти и 2 штрафных удара)

 5 голов
  Васко да Гама (3 штрафных удара и 2 пенальти)
  Сантос (3 штрафных удара и 2 пенальти)

 4 гола
  Баия (2 пенальти и 2 штрафных удара)
  Парана (3 штрафных удара и 1 пенальти)
  Понте-Прета (3 пенальти и 1 штрафной удар)
  Флуминенсе (2 штрафных удара и 2 пенальти)

 3 гола
  Атлетико Минейро (2 штрафных удара и 1 пенальти)
  Гуарани (Кампинас) (3 штрафных удара)
  Коринтианс (2 пенальти и 1 штрафной удар)
  Можи-Мирин (3 пенальти)
  Португеза Деспортос  (2 штрафных удара и 1 пенальти)
  Спорт Ресифи (3 штрафных удара)
  Фламенго (2 пенальти и 1 штрафной удар)

 2 гола
  Атлетико Паранаэнсе (1 штрафной удар и 1 пенальти)
  Ботафого (1 штрафной удар и 1 пенальти)
  Интернасьонал (1 штрафной удар и 1 пенальти)
  Интернасьонал Лимейра (1 штрафной удар и 1 пенальти)
  Итуано (1 штрафной удар и 1 пенальти)
  Коритиба (1 штрафной удар и 1 пенальти)
  Линенсе (2 штрафных удара)
  Наутико (2 пенальти)
  Паулиста (Жундиаи) (2 пенальти)
  Португеза Сантиста (2 штрафных удара)
  Рио-Бранко (Американа) (2 пенальти)
  Санта-Круз (Ресифи) (2 штрафных удара)
  УАНЛ Тигрес (2 штрафных удара)

 1 гол
  XV ноября (Пирасикаба) (1 пенальти)
  Аль-Иттихад (Джидда) (1 пенальти)
  Альянса Лима (1 штрафной удар)
  Америка (Натал) (1 штрафной удар)
  Америка (Сан-Жозе-ду-Риу-Прету) (1 штрафной удар)
  Атлетико Гоияниенсе (1 пенальти)
  Боливар (1 пенальти)
  Бразильенсе (1 штрафной удар)
  Витория (Салвадор) (1 штрафной удар)
  Гвадалахара (1 пенальти)
  Гояс (1 пенальти)
  Депортиво Тачира (1 штрафной удар)
  Жувентус (Сан-Паулу) (1 пенальти)
  Каракас (1 пенальти)
  КРБ (1 пенальти)
  Марилия (1 штрафной удар)
  Нороэсте (1 пенальти)
  Онсе Кальдас (1 штрафной удар)
  Пайсанду (Белен) (1 штрафной удар)
  Ред Булл Бразил (1 штрафной удар)
  Ривер Плейт (1 пенальти)
  Риу-Клару (1 пенальти)
  Сан-Лоренсо де Альмагро (1 штрафной удар)
  Сан-Бенту (Сорокаба) (1 пенальти)
  Сан-Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус) (1 штрафной удар)
  Сан-Паулу (1992/1993) (1 пенальти)
  Санту-Андре (1 пенальти)
  Сеара (1 пенальти)
  Стронгест (1 пенальти)
  Унион Сан-Жуан (1 штрафной удар)
  Универсидад де Чили (1 штрафной удар)
  Уралан (1 штрафной удар)
 Объединённая команда из игроков  Сантоса и  Фламенго (1 штрафной удар)

Голы по годам 
 1997 — 3 (3 штрафных удара)
 1998 — 3 (3 штрафных удара)
 1999 — 5 (3 штрафных удара и 2 пенальти)
 2000 — 8 (7 штрафных ударов и 1 пенальти)
 2001 — 2 (2 штрафных удара)
 2002 — 5 (5 штрафных ударов)
 2003 — 2 (2 штрафных удара)
 2004 — 5 (4 штрафных удара и 1 пенальти)
 2005 — 21 (11 штрафных ударов и 10 пенальти)
 2006 — 16 (10 пенальти, 5 штрафных ударов и 1 гол после удара по катящемуся мячу)
 2007 — 10 (8 пенальти и 2 штрафных удара)
 2008 — 5 (4 пенальти и 1 штрафной удар)
 2009 — 2 (2 штрафных удара)
 2010 — 8 (6 пенальти и 2 штрафных удара)
 2011 — 8 (5 пенальти и 3 штрафных удара)
 2012 — 4 (3 пенальти и 1 штрафной удар)
 2013 — 6 (4 пенальти и 2 штрафных удара)
 2014 — 10 (9 пенальти и 1 штрафной удар)
 2015 — 9 (7 пенальти и 2 штрафных удара)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футбольные списки
ФК «Сан-Паулу»